Карагайелга — реки в Башкортостане
 Карагайелга — бассейн Белой
 Карагайелга — бассейн Селеука → Белая
 Карагайелга — бассейн Белой →
 Карагайелга — бассейн Урала
 Карагайелга — бассейн Зилима → Белая